— японский художник периода Эдо, мастер школы Римпа известный благодаря созданию расписных ширм. Сакаи Хоицу возродил стиль и популярность художника Огаты Корина благодаря репродукциям его работ и публикациям книг.

Биография 

Сакаи Хоицу родился 1 августа 1761 года в городе Эдо. Его отец был даймё замка Химэдзи в провинции Харима. Клан Сакаи родом из провинции Микава. В 1749 Сакаи Тадакио и его потомков отправили в Химэдзи, где они находились до начала периода Мэйдзи.

Сакаи Хоицу отправился в Киото, чтобы обучаться в школе Кано, а затем у Утагавы Тоёхару мастерству укиё-э. Позже он начал учиться у Ватанабэ Нангаку из школы Маруяма и Со Сисэки из школы Нанга, но в конечном счёте стал последователем школы Римпа.

Сакаи Хоицу, ссылаясь на плохое здоровье, в 1797 году стал Буддистским священником и в течение 21 года жил в уединении. В это время он был занят подробным изучением творчества Огаты Корина и его брата Огаты Кэндзана. Сакаи Хоицу создал ряд репродукций произведений обоих братьев, а две книги с работами братьев и одну со своими собственными — Корин Хякузу (1815), Кэндзан Ибоку Гафу (1823), и Осон Гафу соответственно. Сакаи Хоицу умер 4 января 1828 года в возрасте 66 лет.

Стиль 
Стиль Сакаи Хоицу сочетает в себе реализм укиё-э и декоративность школы Огаты Корина, который Хоицу активно развивал.

Критик  заявлял о том, что основное развитие искусства в эпоху Эдо произошло благодаря «символичной и тонкой работе художников школы Римпа». В ширме Хоицу Цветы и травы лета и осени, по словам критика, «можно практически ощутить ветер, сгибающий ритмичные ряды стеблей и листьев». О другой ширме Цветущие растения лета Хьюз заявил, что Хоицу обладает «афористической силой наблюдательности», и «ветви сгибаются и наклоняются и под летним дождем, соткав тонкую изящную решетку зелёного цвета на запятнанной серебристой земли». Согласно Меккарелли, при написании растений Хоицу не придерживался стиля тиаросуро (реализм), а декоративного стиля школы Нампин.

Избранные произведения 
 — двустворчатая ширма, созданная при помощи чернил и краски и позолоченной и посеребрённой бумаги. На росписи изображены цветы и растения двух сезонов; работа считается одной из лучших в творчестве художника. Работа создавалась на обратной стороне Бога ветра и бога грома, принадлежавшей семье Сакаи Хоицу. Монументальные двусторонние ширмы стали символом школы Римпа, но части ширмы впоследствии разделили, чтобы уберечь рисунки. Ширма находится в собрании Токийского национального музея. Она входит в список .

 — двустворчатая ширма, созданная при помощи чернил и красок на позолоченной бумаге. Работа отдаёт дань Таварае Сотацу и репродукции его работы авторства Огаты Корина. На росписи изображены бог грома, молнии и шторма Райдзин и бог ветра Фудзин. Все три версии впервые были выставлены вместе в 2015 году в Токийском национальном музее. Работа находится в собрании Художественного музея Идэмицу в Токио.

Примечания

Литература 
 Papinot, Jacques Edmund Joseph. (1906) Dictionnaire d’histoire et de géographie du japon. Tokyo: Librarie Sansaisha...Click link for digitized 1906 Nobiliaire du japon (2003)
 Roberts, Laurence P. (1976). A Dictionary of Japanese Artists. New York: Weatherhill Books.  (cloth) — [reprinted by Floating World Editions, Warren, Connecticut, 2005.  (paper)]
 McKelway, Matthew P. (2012). «Silver Wind: the Arts of Sakai Hoitsu.» New York: Japan Society. 

Художники Японии
Художники XIX века
Художники XVIII века
Персоналии периода Эдо